Maoridiamesa är ett släkte av tvåvingar. Maoridiamesa ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Maoridiamesa